AV, Av, aV og av har flere betydninger:

 Audio-visuel, se video
 IATA-koden for flyselskabet Avianca
 Attovolt, en SI-enhed for elektrisk spænding
(kan også være et udtryk for smerte)